Баккер-Грёндаль () — норвежская фамилия. Известные носители:
 Баккер-Грёндаль, Агата (1847—1907) — норвежская пианистка и композитор;
 Баккер-Грёндаль, Фритьоф (1885—1959) — норвежский пианист и композитор.